Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Japan Women’s Open Tennis 2017 in Tokio des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 9. bis 11. September 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in der Präfektur Tokio